Éternel peut faire référence à :
 L'éternité, qui n'a ni début ni fin,
 La traduction du nom YHWH dans les Bibles protestantes (depuis la Bible d'Olivétan publiée en 1535). D'autres traductions utilisent « le Seigneur » en suivant la Septante qui utilise kyrios pour rendre le nom divin.
 Éternel, titre québécois de la série télévisée Forever.

Voir aussi 
 Éternelle, une mini-série française,
 Toutes les pages débutant par « éternel »